Ernst Anderegg ist der Name folgender Personen:

* Ernst Anderegg (Skilangläufer), Schweizer Skilangläufer 
 Ernst E. Anderegg (1928–2006), Schweizer Architekt